Lipník est un toponyme qui peut désigner :

Lipník, une commune du district de Prievidza, dans la région de Trenčín ;
 Malý Lipník, une commune du district de Stará Ľubovňa, dans la région de Prešov ;
 Veľký Lipník, une commune du district de Stará Ľubovňa, dans la région de Prešov.

Lipník, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lipník, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Lipník nad Bečvou, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie